Ел Чикивите има више значења:

 Ел Чикивите (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чикивите (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чикивите, Камино а Пењитас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чикивите (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чикивите (Сан Мигел Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чикивите (Сустикакан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику